Франсе́ск Камбо́-и-Ба́тле (; род. 2 сентября 1876, Вержес, Испания — ум. 30 апреля 1947, Буэнос-Айрес, Аргентина) — каталонский политик-консерватор, основатель и лидер автономистской партии Lliga Regionalista. Был министром при нескольких испанских правительствах (экономического развития и финансов), а также поддерживал ряд художественных и культурных начинаний, связанных с Каталонией, особенно перевод греческих и латинских классических текстов на каталанский язык.

Биография 

Францсеск Камбо родился в муниципалитете Вержес района (комарки) Баш-Эмпорда, Каталония, Испания. В 1901 году основал консервативную партию Lliga Regionalista, которая была основным представителем каталонского регионализма, или националистического движения. Он был одним из первых, кто предложил автономную систему правления для Каталонии, хотя в то время удалось только добиться слияния четырёх провинций в Каталонии. Он был избран членом парламента Испании несколько раз, и был дважды назначен министром в испанском правительстве — в 1918-1919 годах министр экономического развития, и в 1921-1922 годах — министр финансов.

В начале гражданской войны в Испании он уехал за границу. В то время как изначально он не поддерживал силы Франсиско Франко, позднее, в страхе, что победа республиканцев привела бы к левой Республике, контролируемой Советским Союзом, он поменял взгляды.

Камбо умер в Аргентине в 1947 году. Похоронен на Монжуикском кладбище () в Барселоне.

Труды 

 Actuació regionalista (1915)
 El pesimismo español (1917)
 Vuit mesos al ministeri de Foment (1919)
 Visions d'Orient (1924)
 La crise économique anglaise (1924)
 Entorn del feixisme italià (1924)
 La valoració de la pesseta (1929)
 Les dictadures (1929)
 Per la concòrdia (1929)
 España, Cataluña y la Nueva Constitución (1929)

Примечания

Ссылки 
 Институт Камбо
 
 

Министры Испании
Похороненные на Монжуикском кладбище